Senhor Bom Jesus, invocação de Jesus

Angola 
Bom Jesus (Bengo), comuna no Bengo

Brasil 
 Municípios
 Bom Jesus (Paraíba)
 Bom Jesus (Piauí)
 Bom Jesus (Rio Grande do Norte)
 Bom Jesus (Rio Grande do Sul)
 Bom Jesus (Santa Catarina)
 Bom Jesus da Lapa, na Bahia
 Bom Jesus da Penha, em Minas Gerais
 Bom Jesus da Serra, na Bahia
 Bom Jesus de Goiás, em Goiás
 Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais
 Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais
 Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro
 Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo
 Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina
 Bom Jesus do Sul, no Paraná
 Bom Jesus do Tocantins (Pará)
 Bom Jesus do Tocantins (Tocantins)
 Bom Jesus das Selvas, no Maranhão
 Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo
 Córrego do Bom Jesus, em Minas Gerais
 Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo
 Ponte Alta do Bom Jesus, em Tocantins

 Bairros
 Bom Jesus (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
 Bom Jesus (Mossoró), no Rio Grande do Norte
 Bom Jesus (Porto Alegre), no Rio Grande do Sul
 Bom Jesus (Uberlândia), em Minas Gerais

 Distritos e povoados
 Bom Jesus (Junco do Seridó), na Paraíba.
 Bom Jesus (São José de Piranhas), na Paraíba
 Bom Jesus do Bagre, em Minas Gerais
 Bom Jesus do Oeste (Conceição do Pará), em Minas Gerais
 Bom Jesus dos Pobres (Saubara), na Bahia

 Esporte
 Bom Jesus Esporte Clube, clube de futebol do município de Bom Jesus de Goiás, em Goiás
 Sport Club Bom Jesus, clube de futebol do município de Matriz de Camaragibe, em Alagoas

 Diversos
 Santuário Bom Jesus da Lapa, Jardinópolis, em São Paulo
 Bom Jesus (terra indígena macuxi), terra indígena em Roraima
 Bom Jesus da Lapa (devoção católica), invocação de Jesus no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia
 Bom Jesus de Iguape, invocação de Jesus no município de Iguape, em São Paulo

Portugal 
 Bom Jesus (Santa Cruz da Graciosa), povoado do concelho de Santa Cruz da Graciosa, Açores
 Santuário do Bom Jesus do Monte, santuário em Tenões, Braga

Ver também 

Desambiguações de topônimos